Marcelo González puede referirse a:

 Marcelo González Cabral (n. 1996), futbolista paraguayo.
 Marcelo González Martín (1918-2004), cardenal español;
 Marcelo González Tachiquin (1972-), político mexicano.
 Marcelo González Godoy, locutor de televisión chilena conocido por trabajar en CDF, CDO y Canal 13C.